est une expression anglaise signifiant « en chair et en os ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Ben Taylor sorti en 1998 ;
 , film indien de Bishakha Datta sorti en 2003.

Série télévisée 

 , série télévisée anglaise diffusée de  à  sur  ;

 , titre original de Dans la peau de l'ennemi,  de la  de  ;
 , titre original des Jours du passée,  de la 1 saison de .

Musique

Tournée 

 In the Flesh, tournée de Pink Floyd faite en 1977 ;
 , tournée de Roger Waters faite de 1999 à 2002.

Album 

 , album et un DVD en concert de Roger Waters sorti le  ;

 , album de Johnny Thunders sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 In the Flesh? et In the Flesh, chansons de  présentes sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;

Voir aussi